Mawe Sengge (tib. smra ba'i seng ge) bezeichnet folgende Personen des tibetischen Buddhismus:

Mawe Sengge (Shichepa) (smra ba'i seng ge; 1186–1247) aus der Shiche-Schule
Rongtön Mawe Senge (rong ston smra ba'i seng ge; 1367–1449) aus der Sakya-Schule, siehe Rongtön Shecha Kunrig (rong ston shes bya kun rig)